Комаровцы — название населённых пунктов на Украине:

 Комаровцы — село в Барском районе Винницкой области.
 Комаровцы — село в Сторожинецком районе Черновицкой области.
Комаровцы — до 1995 г. название села Паладь-Комаровцы в Ужгородском районе Закарпатской области.